Niemcy:
 Holnstein – dzielnica Berchinga

Inne:
 Holnstein – ród

Zobacz też:
 Hollenstein